Sphendononema är ett släkte av mångfotingar. Sphendononema ingår i familjen Pselliodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindelfotingar
Sphendononema